Бронированный () — итальянский телесериал, выпущенный в 2003 году и транслируемый Rete 4. Режиссёр — Клаудио Фрагассо.

Сюжет 
Три финансиста жестоко убиты группой людей, вооруженных пулемётами. Несколько офицеров полиции решают провести детальное расследование. В результате выясняется, что в деле оказалась задействована не только итальянская, но и албанская мафия.

Примечания

Ссылки 
 Blindati (TV film) 

Телесериалы Италии
Телесериалы 2003 года